Зибенхиртен — община в немецкой коммуне Бёэимкирхен.
 Зибенхиртен — община в немецком городе Мистельбах-ан-дер-Цайя.
 Зибенхиртен — станция венского метрополитена.